Charles Tupper (1821-1915), homme politique canadien ;
  (1907-1983), inventeur et homme d’affaires américain (Tupperware) ;
 Ferdinand Brock Tupper (1795-1874), historien guernesiais ;
 James Tupper (1965-), acteur canadien ;
 Martin Farquhar Tupper (1810-1889), écrivain et poète anglais.